И́львес — многозначный термин.

Фамилия:
 Ильвес, Аапо (род. 1970) — эстонский писатель, поэт, эссеист, журналист, актёр, музыкант и художник.
 Ильвес, Сильвия (род. 1992) — эстонская виолончелистка, участница группы Urban Symphony.
 Ильвес, Тоомас Хендрик (род. 1953) — президент Эстонии с 2006 по 2016 год.
 Ильвес, Урмо (род. 1974) — эстонский шашист (международные шашки), футболист.
 Ильвес, Харальд Яакович (1920—1998) — председатель Верховного Совета Эстонской ССР (1959—1963), Герой Социалистического Труда (1958).
 Ильвес, Эвелин (род. 1967) — эстонская предпринимательница, бывшая супруга Томаса Хендрика Ильвеса.

Спортивные клубы:
 «Ильвес» — финский футбольный клуб.
 «Ильвес» — финский хоккейный клуб.